Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Giovanni Lapentti che ha battuto in finale Iván Miranda 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller (semifinali)
 John van Lottum (secondo turno)
 Mariano Puerta (primo turno)
 Iván Miranda (finale)

 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Jack Brasington (secondo turno)
 Michael Kohlmann (quarti di finale)
 Maximilian Abel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2003